Національний домен .sv Сальвадору
 Код країни ISO 3166-1 для Сальвадору
 Код шведської мови у стандарті ISO 639-1 
 Союз-Віктан